Джеймс Ма́ллен (; 6 января 1923, Ньюкасл-апон-Тайн — 23 октября 1987, Вулвергемптон), более известный как Джи́мми Ма́ллен — английский футболист, нападающий. Всю свою карьеру провёл в клубе «Вулверхэмптон Уондерерс», с которым трижды становился чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии. Провёл 12 матчей за сборную Англии.

Футбольная карьера 
Джимми Маллен дебютировал за «волков» в возрасте 16 лет и 43 дней 18 февраля 1939 года в матче против «Лидс Юнайтед», в котором «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 4:1. В сезоне 1938/39 «волки» заняли в лиге второе место, уступив чемпионский титул «Эвертону». Следующий сезон был прерван в связи с началом Второй мировой войны. В 1942 году Маллен выиграл Военный кубок Футбольной лиги.

12 апреля 1947 года Маллен дебютировал за сборную Англии в матче против сборной Шотландии. Матч завершился вничью со счётом 1:1. В сборной Англии Маллен конкурировал за место в основе с Томом Финни, одним из лучших игроков своего времени, из-за чего его возможности проявить себя на международном уровне были ограниченными.

В 1949 году «волки» выиграли Кубок Англии, победив в финале «Лестер Сити».

В сезоне 1953/54 «Вулверхэмптон» впервые в своей истории стал чемпионом Англии. В сезонах 1957/58 и 1958/59 Маллен в составе «волков» вновь выиграл чемпионат.

Джимми Маллен выступал за клуб до 1960 года, сыграв за всё время 486 матчей и забив 112 голов.

После окончания футбольной карьеры он управлял спортивным магазином в Вулвергемптоне. В 1987 году умер в этом же городе.

Достижения 
 Чемпион Первого дивизиона (3): 1953/54, 1957/58, 1958/59
 Обладатель Кубка Англии: 1949
 Обладатель Военного кубка Футбольной лиги: 1941/42

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Вулверхэмптон Уондерерс» 
 Профиль футболиста на сайте Spartacus Educational 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»